Tazoudasaurus naimi es la única especie conocida del género extinto Tazoudasaurus (“lagarto de Tazouda”) es un género representado por una única especie de dinosaurio saurisquio vulcanodóntido, que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 181 millones de años, durante el Toarciense, en lo que es hoy África. Junto con Ohmdenosaurus es uno de los dos saurópodos descritos formalmente del de esa Edad geológica del Hemisferio Norte.

Descripción
Tazoudasaurus fue un pequeño saurópodo que alcanzó los 11 metros de largo, 3,5 de alto y 2 toneladas de peso aproximadamente. Su constitución era delgada, tanto es así que su epíteto de especie proviene de la latinización del término árabe para delgado. Es caracterizado por de características algo primitivas tales como la mandíbula similar a un prosaurópodo con los dientes del espátula y denticulados, carencia de una sínfisis de la mandíbula en forma de U como otros saurópodos más modernos. Los dientes desgastaron en marcas de forma en V lo indican la oclusión del diente, lo que sugiere que los vulcanodóntidos procesaban los alimentos por vía oral cuando se alimentaban. El frontal y el parietal están incompletos, el primero está roto anteriormente y el segundo posteriormente. El cuello es flexible con las vértebras alargadas que faltan pleurocoelos verdaderos mientras que las series dorsales y caudales de las vértebras tienden para ser más rígidas. T.naimi fue el esqueleto fósil más completo de restos de saurópodos del Jurásico Inferior encontrado hasta la fecha debido a la escasez de estratos expuestos de esa época.

Descubrimiento e investigación
Los restos de Tazoudasaurus fueron recobrados en los Montes Atlas, en el sureste de Marruecos, cerca de la ciudad de Tazouda a 70 km de Uarzazat. Se hallaron 2 ejemplares muy cerca, un adulto, espécimen To 2000-1, y un juvenil, espécimen To 2000-2, siendo de los saurópodos del principio del Júrasico mejor preservados. Fueron encontrados en sedimentos detríticos continentales de la Formación Azilal datada en el Toarciense, fueron descubiertos a principios de la década de 2000 y fueron descritos por Ronan Allain et al. a principios de 2004. El nombre genérico deriva de una de las localidades, Tazouda, mientras que el nombre específico es una latinización del término bereber para "esbelto" debido al pequeño tamaño del animal para un saurópodo. Su fósil se encontró junto con el de Berberosaurus y un gran terópodo indeterminado.

Clasificación
Tazousaurus se relaciona lo más de cerca posible con Vulcanodon, del que diferencia solamente en característicasde las vértebras caudales mientras que también posee los caracteres que lo ponen por fuera Eusauropoda.

Filogenia
Un cladograma según Pol y colegas, 2021.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Tazoudasaurus dentro de Sauropoda en The Thescelsossaurus (en inglés)

Sauropoda
Dinosaurios del Jurásico Temprano
Dinosaurios de África